Yeonsan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yeonsan-dong, Mokpo, stadsdel i Mokpo, Södra Jeolla, 
 Yeonsan-dong, Busan, stadsdel i Busan,